Біла альтанка — архітектурна пам'ятка у Полтаві у вигляді ротонди.
 Біла Альтанка — українська газета з питань профілактики ВІЛ/СНІД та шкідливих наслідків вживання наркотиків.